Элк — может означать:

 Элк () — город в Варминско-Мазурском воеводстве, Польша